Ove Andersson är ett namn som burits av flera personer, däribland

 Ove Andersson (fotbollsspelare) (1916–1983)
 Ove Andersson (friidrottare) (född 1938), häcklöpare
 Ove Andersson (rallyförare) ("Påven") (1938-2008), rallyförare och motorsportledare
 Ove Andersson (tidningsman) (född 1952), journalist i arbetarrörelsens tidningar
 Ove R. Andersson (född 1946), travkusk och travtränare
 Ove Andersson (ishockeymålvakt) (1939–2016)